Holospira regis är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Cockerell 1905. Holospira regis ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
regis